Sundermeyer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Sundermeyer ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Varianten 
 Sundermeier

Namensträger 
 Olaf Sundermeyer (* 1973), deutscher Journalist und Publizist
 Walther Sundermeyer (1900–1977), deutscher Verwaltungsjurist
 Wolfgang Sundermeyer (* 1928), deutscher Chemiker und Emeritus für Anorganische Chemie

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname